Довбенко — українське прізвище. Відомі люди:

 Довбенко Михайло Володимирович — український економіст і політик, народний депутат України 8-го скликання.
 Довбенко Олег Васильович — начальник відділення клініки Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, полковник медичної служби, заслужений лікар України.

Див. також 
 Довбенко-Коробка — Григорій Перегіняк (псевдо: «Коробка», «Довбенко», «Довбешка») — організатор збройних відділів УПА на Волині.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко